Maciej Zimiński (ur. 1930-2013) – dziennikarz
 Marian Zimiński (1945-1997) – kompozytor
 Wojciech Zimiński (ur. 1962) – dziennikarz